Questa è stata la prima edizione del torneo. In finale Tomislav Brkić e Nikola Ćaćić hanno sconfitto Andrej Golubev e Andrea Vavassori con il punteggio di 3–6, 7–5, [10–3].

Teste di serie 

  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (quarti di finale)
  Simone Bolelli /  Máximo González (primo turno)

  Marcelo Arévalo /  Jonny O'Mara (primo turno)
  Andrés Molteni /  Hugo Nys (primo turno)

Wildcard 

  Andrea Arnaboldi /  Filippo Baldi (primo turno)
  Alessio De Bernardis /  Francesco Passaro (primo turno)

  Lorenzo Musetti /  Andrea Pellegrino (semifinali, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Forlì 2020